Paefgen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Paefgen (* 1954),  deutsche Literaturwissenschaftlerin und Literaturdidaktikerin
 Franz-Josef Paefgen (* 1946), deutscher Manager

Siehe auch:
 Paeffgen